Le Japon quotidien est un essai de Jean-François Sabouret sorti en 1993. La préface est de François Kourilsky, directeur général du CNRS.

Notes et références 

Essai français paru en 1993
Livre sur le Japon